Molekulska formula -{C17H19N}- se može odnositi na:

 2-Difenilmetilpirolidin
 CP-39,332
 Gilutensin
 Tametralin